Brachygastra (=) — род общественных ос семейства .

Распространение 
Неотропика: от южного Техаса (США) до северной Аргентины (Hogue, 1993).

Описание 
Длина около 1 см. Эти осы уникальны тем, что они единственные, кроме пчёл, насекомые, которые способны запасать нектар и продуцировать мёд. Один из видов так и называется, Мексиканская медоносная оса (Mexican Honey Wasp, ). Их огромные бумажные гнёзда (до 50 см в диаметре, в которых до 10000 ос) располагаются в кроне деревьев.
Индейцы Мексики и Бразилии научились добывать из них мед.

Систематика 
Около 12 видов (Naumann, 1968). Относится к трибе .
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Naumann, M.G. 1968. A revision of the genus Brachygastra (Hymenoptera: Vespidae). University of Kansas Science Bulletin, 47: 929—1003.

Ссылки 
 Brachygastra на bugguide.net

Осы бумажные
Роды перепончатокрылых